Hubbell (Nebraska)
Hubbell (Michigan)

Desambiguações de topônimos